Яков Шерешевский:
 Шерешевский, Яков Георгиевич (до крещения Яков Иоселевич Шерешевский, 1852—?) — русский врач, инфекционист, венеролог (см. метод Шерешевского для культивирования бледной трепонемы и полужидкая среда Шерешевского, 1909).
 Шерешевский, Яков Игнатьевич (1894—1979) — советский военачальник, генерал-майор медицинской службы.
 Примечания